

Astronomia
 Acosta – cratere lunare

Geografia
 Acosta – città della Costa Rica
 Acosta – comune del Venezuela nello Stato di Falcón
 Acosta – comune del Venezuela nello Stato di Monagas

Persone 
 Alberto Acosta (1966) – ex calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Alberto Acosta Negri – calciatore portoghese
 Ángel Darío Acosta Zurita (1908-1931) – presbitero messicano, venerato come martire dalla Chiesa cattolica
 Cecilio Acosta – scrittore venezuelano
 Cristóbal Acosta (1515-1594) – medico e naturalista portoghese
 Ferran Adrià Acosta (1962) – cuoco spagnolo
 Franco Acosta (1996-2021) – calciatore uruguaiano
 Joel Acosta (1991) – calciatore argentino con passaporto italiano, di ruolo centrocampista
 Jorge Eduardo Acosta (1941) –  militare argentino, seguace di Jorge Videla
 Juana Acosta (1976) – attrice colombiana
 Kellyn Acosta (1995) – calciatore statunitense, di ruolo centrocampista
 Lautaro Acosta (1988) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Luciano Acosta (1994) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Mercedes de Acosta (1893-1968) – poetessa e drammaturga statunitense
 Oscar Zeta Acosta (1935-1974) – avvocato, scrittore e attivista politico statunitense
 Pedro Acosta (2004) – pilota motociclistico spagnolo
 Pedro Javier Acosta Sánchez (1959) – ex calciatore venezuelano, di ruolo difensore
 Rafael Acosta (1989) – calciatore venezuelano, di ruolo centrocampista
 Roberto Acosta (1975) – ex pentatleta messicano
 Toni Acosta (1972) – attrice spagnola